Hotel Sahara ist die Bezeichnung für:

 Hotel Sahara (1951), englischer Film von Ken Annakin
 Hotel Sahara (2008), deutscher Dokumentarfilm von Bettina Haasen